Showdown bezeichnet:

 Showdown, ein entscheidender Machtkampf

 eine Sportart für blinde und sehbehinderte Menschen, siehe Tischball

 Originaltitel von Der eiserne Kragen, US-amerikanischer Western aus dem Jahr 1963
 Originaltitel von Die Geier warten schon, US-amerikanischer Western aus dem Jahr 1973
 Originaltitel von American Karate Tiger, US-amerikanischer Martial-Arts-Film aus dem Jahr 1993
 Showdown (Film), US-amerikanischer Actionthriller aus dem Jahr 1997

 Showdown Records, deutsches Musiklabel

Siehe auch:
 The Showdown, US-amerikanische Rockband